Brzozowa (gromada w powiecie opatowskim)
 Brzozowa (gromada w powiecie tarnowskim)